OBOE ou oboe est un sigle ou un nom commun.

Sigle 

 Erreur off-by-one, ou « erreur de décalage unitaire », type d'erreur logique.

Autres 
 L'oboe, système de localisation des objectifs destiné au bombardement aérien sans visibilité et utilisé par les Britanniques au cours de la Seconde Guerre mondiale.
 Oboe, mot anglais pour le hautbois.